

Населені пункти та їхні частини
 Виґода — село в гміні Черніково Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Виґода — село в гміні Александрув-Куявський Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Виґода — село в гміні Вішніце Більського повіту Люблінського воєводства
 Виґода — село в гміні Воля-Кшиштопорська Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Виґода — село в гміні Ґідле Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Виґода — село в гміні Уязд Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Виґода — село в гміні Лович Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Виґода — село в гміні Бруйце Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Виґода — село в гміні Біла Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Виґода — село в гміні Пілява Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Виґода — село в гміні Полічна Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Виґода — село в гміні Пшасниш Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Виґода — село в гміні Карчев Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Виґода — село в гміні Сенно Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Виґода — село в гміні Пуща-Марянська Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Виґода — село в гміні Гушлев Лосицького повіту Мазовецького воєводства
 Виґода — село в гміні Ломжа Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Вигода (Виґода) — село в гміні Гайнівка Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Виґода — село в гміні Конописька Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Виґода — село в гміні Завихост Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Виґода — село в гміні Єнджеюв Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Виґода — село в гміні Імельно Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Виґода — село в гміні Пурда Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Виґода — село в гміні Оструда Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Виґода — село в гміні Бук Познанського повіту Великопольського воєводства
 Виґода — село в гміні Слесін Конінського повіту Великопольського воєводства
 Виґода — село в гміні Борек-Велькопольський Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Виґода — село в гміні Ліскув Каліського повіту Великопольського воєводства
 Виґода — частина міста Бохня в Бохенському повіті Малопольського воєводства
 Виґода — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Виґода — частина міста Гоголін у Крапковицькому повіті Опольського воєводства
 Виґода — частина міста Глогув-Малопольський в Ряшівському повіті Підкарпатського воєводства
 Виґода — частина міста Колачиці в Ясельському повіті Підкарпатського воєводства
 Виґода — частина міста Білосток в Підляському воєводстві
 Виґода — частина міста Явожно в Сілезькому воєводстві
 Виґода — частина міста Жори в Сілезькому воєводстві
 Виґода — частина міста Раконевице в Ґродзиському повіті Великопольського воєводства
 Виґода — частина села Полаєво в гміні Пйотркув-Куявський Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Виґода — частина села Весолувка в гміні Станін Луківського повіту Люблінського воєводства
 Виґода — частина села Пйотравін у гміні Ясткув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Виґода — частина села Нікодемув у гміні Закшев Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Виґода — частина села Шумув у гміні Курув Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Виґода — частина села Оленувка в гміні Дорогуськ Холмського повіту Люблінського воєводства
 Виґода — частина села Лішно-Кольонія в гміні Рейовець-Фабричний Холмського повіту Люблінського воєводства
 Виґода — частина села Хрусьле в гміні Кернозя Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Виґода — частина села Крушевець у гміні Опочно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Виґода — частина села Слупсько в гміні Мокрсько Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Виґода — частина села Віхерник у гміні Скомлін Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Виґода — частина села Харлупя-Велика в гміні Врублев Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Виґода — частина села Стришава в гміні Стришава Суського повіту Малопольського воєводства
 Виґода — частина села Ястев у гміні Дембно Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Виґода — частина села Навойова в гміні Навойова Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Виґода — частина села Боленцин у гміні Тшебіня Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Виґода — частина села Воля-Дембінська в гміні Дембно Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Виґода — частина села Яськовиці в гміні Скавіна Краківського повіту Малопольського воєводства
 Виґода — частина села Якубовиці в гміні Прошовіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Виґода — частина села Подлесиці в гміні Харшниця Меховського повіту Малопольського воєводства
 Виґода — частина села Пшерадово в гміні Шелькув Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Виґода — частина села Басінув у гміні Маґнушев Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Виґода — частина села Зґлічин-Вітови в гміні Радзанув Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Виґода — частина села Кольонія-Середзиці в гміні Ілжа Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Виґода — частина села Чарна-Кольонія в гміні Пйонкі Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Виґода — частина села Марисін у гміні Лешноволя Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Виґода — частина села Ґлувчиці в гміні Добродзень Олеського повіту Опольського воєводства
 Виґода — частина села Жуклин (Жуклін) у гміні Каньчуга Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Виґода — частина села Іскриня (Іскшиня) в гміні Корчина Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Виґода — частина села Близенька (Блізянка) в гміні Небилець Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Виґода — частина села Пнюв у гміні Радомишль-над-Сяном Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Виґода — частина села Копкі в гміні Рудник-над-Сяном Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Виґода — частина села Ліпіни в гміні Пільзно Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Виґода — частина села Ленкі-Дольне в гміні Пільзно Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Виґода — частина села Брилинці (Бриліньце) в гміні Красічин Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Виґода — частина села Яблониця Польська (Яблониця-Польська) в гміні Гачув Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Виґода — частина села Заршин у гміні Заршин Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства
 Виґода — частина села Хваловиці в гміні Радомишль-над-Сяном Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Виґода — частина села Кути (Конти) в Новий гміні Жміґруд Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Виґода — частина села Бацюти в гміні Туроснь-Косьцельна Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Виґода — частина села Ґостоме в гміні Косьцежина Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Виґода — частина села Венсьори в гміні Суленчино Картузького повіту Поморського воєводства
 Виґода — частина села Ліпниця в гміні Ліпниця Битівського повіту Поморського воєводства
 Виґода — частина села Жендковиці в гміні Влодовіце Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Виґода — частина села Данкув-Мали в гміні Влощова Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Виґода — частина села Ницьк у гміні Лідзбарк Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Виґода — частина села Ґрабув-Вуйтоство в гміні Ґрабув-над-Просною Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Виґода — частина села Волениці в гміні Роздражев Кротошинського повіту Великопольського воєводства
 Виґода — частина села Щепанково в гміні Остроруґ Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Виґода — частина села Замосць у гміні Серошевіце Островського повіту Великопольського воєводства
 Виґода — частина села Ґжимішев у гміні Тулішкув Турецького повіту Великопольського воєводства
 Виґода — частина села Герштупово в гміні Кшеменево Лещинського повіту Великопольського воєводства
 Виґода — колонія в гміні Вербиця Холмського повіту Люблінського воєводства
 Виґода — колонія в гміні Ґнойно Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Виґода — осада в гміні Рипін Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Виґода — осада в гміні Янів Підляський Більського повіту Люблінського воєводства
 Виґода — осада в гміні Белхатув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Виґода — осада в гміні Стшеґово Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Виґода — осада в гміні Кучборк-Осада Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Виґода — осада в гміні Падев-Народова Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Виґода — осада в гміні Карсін Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Виґода — осада в гміні Єнджеюв Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Виґода — осада в гміні Білоґард Білоґардського повіту Західнопоморського воєводства
 Виґода — лісова осада в гміні Александрув-Куявський Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Виґода — лісова осада в гміні Осе Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Виґода — лісова осада в гміні Штум Штумського повіту Поморського воєводства
 Виґода — лісова осада в гміні Староґард-Ґданський Староґардського повіту Поморського воєводства
 Виґода — лісова осада в гміні Казімеж-Біскупі Конінського повіту Великопольського воєводства
 Виґода — лісова осада в гміні Слесін Конінського повіту Великопольського воєводства
 Виґода — лісова осада в гміні Дольськ Сьремського повіту Великопольського воєводства
 Виґода — лісова осада в гміні Тшцянка Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства

Див. також 
 Вигода

Примітки